

Bułgaria 
 Małczowci – wieś w obwodzie Gabrowo
 Małczowci – wieś w obwodzie Wielkie Tyrnowo